Fairfield Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairfield Avenue Historic District (Hartford, Connecticut), NRHP-ID: 11000435
 Fairfield Avenue Historic District (Bellevue, Kentucky), NRHP-ID: 88000100